Юлия Петровна Хитрая (; ) — белорусская пловчиха, призёр чемпионата Европы на короткой воде. Член сборной Белоруссии по плаванию. Участница Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. Мастер спорта Белоруссии международного класса.

Спортивная карьера 
Юлия Хитрая начала свои занятия плаванием в детской юношеской спортивной школой №4 под руководством тренера Александра Палягошки.

На Чемпионате Европы на короткой воде 2010 года она заняла итоговое шестое место на дистанции 50 метров вольным стилем. Является многократной чемпионкой Белоруссии по плаванию.

В 2012 году Юлия вошла в состав национальной олимпийской сборной и приняла участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне. В эстафетном заплыве 4 по 100 метров вольным стилем Хитрая и её партнёры сумели обновить национальный рекорд страны 3:40,67 и заняли итоговое 13-е место из 16 команд, которые были представлены на Играх в этой дисциплине.

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 2012 года, который состоялся во Франции, Юлия Хитрая и эстафетная команда Белоруссии завоевала бронзовые медали турнира на дистанции 4 по 50 метров вольным стилем. 

Белорусская спортсменка принимала участие на чемпионате Европы по водным видам спорта 2014 года в Берлине, где вместе с эстафетной четвёрткой заняла 6-е место на дистанции 4 по 50 метров вольным стилем.

В 2016 году Юлия Хитрая второй раз в карьере вошла в состав национальной олимпийский сборной Белоруссии и приняла участие в Играх в Бразилии. Она приняла участие в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем, где показав 25,18 секунды, заняла итоговое 27-е место. 

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 2017 года, который проходил в Копенгагене, Юлия вместе с партнёрами по смешанной эстафетной команде сумела завоевать серебряную медаль турнира на дистанции 4 по 50 метров комбинированным стилем.

Примечания

Ссылки 

Пловцы Белоруссии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года